De Finse voetbalclub FC Lahti (met inbegrip van hun voorgangers) speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Reipas Lahti

Kuusysi Lahti

FC Lahti

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Lahti
FC Lahti